Termin  ima više značenja.

 Nisko-specifična L-treoninska aldolaza, enzim
 Akıncı vazduhoplovna baza